Ribes de Freser kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Ribes de Freser (kommunhuvudort), Katalonien, Província de Girona, 
 Ribes de Freser (kommun), Katalonien, Província de Girona, 

Robotskapade Spanienförgreningar